Gondelbahn Grindelwald–Männlichen, een gondelbaan in Zwitserland
 Gelders Geologisch Museum, een museum in Velp (Gelderland)